A 2000. évi nyári olimpiai játékokon a női gyeplabda-tornát szeptember 16. és szeptember 29. között rendezték. A tornán 10 nemzet csapata vett részt.

Lebonyolítás 
A 10 résztvevőt 2 darab 5 csapatos csoportba sorsolták. Körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportból az első három helyezett jutott tovább az középdöntőbe. Ott újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, de az egymás elleni eredményeiket a csoportkörből magukkal hozták. A középdöntő első két helyezettje jutott a döntőbe, a harmadik és negyedik helyezettjei a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Középdöntő 

A táblázat tartalmazza
 az A csoportban lejátszott
Ausztrália – Argentína 3–1-es,
Ausztrália – Spanyolország 1–1-es,
Spanyolország – Argentína 1–0-s, valamint a
 a B csoportban lejátszott
Új-Zéland – Kína 2–0-s,
Hollandia – Új-Zéland 4–3-as és a
Kína – Hollandia 2–1-es eredményét is

Helyosztók

A 7–10. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Fordítás

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Férfi gyeplabdatorna a 2000. évi nyári olimpiai játékokon

N